est la formule brute de plusieurs isomères.

 Eicosanoïde
 acide 5-hydroxyeicosatétraénoïque, numéro CAS 
 acide 12-hydroxyeicosatétraénoïque, numéro CAS